Svit kan syfta på:

 Svit (kortspel) – en kortspelsterm
 Svit (musik) – ett musikverk som består av flera mindre delar, se .
 Svit – två eller flera rum på ett hotell som kan hyras tillsammans, se hotellsvit
 Office suite – en samling tillämpningsprogram avsedda för kontorsarbete, se kontorspaket
 Romansvit – ett antal böcker vilka publiceras som sammanhängande i en serie, se bokserie

Se även
 Sekvens